Paul Hanley peut faire référence à :
  (né en 1964), musicien anglais, ancien membre de The Fall et de The Lovers ;
 Paul Hanley, joueur de tennis australien.
 Paul Hanley, auteur de comics